Larry Shinoda – designer statunitense
 Mike Shinoda – rapper, cantautore, polistrumentista, produttore discografico e pittore statunitense
 Tōkō Shinoda – artista giapponese
 Yoshiyuki Shinoda – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese